— 44-я императрица Японии, правившая с 3 октября 715 по 3 марта 724 года. Имя — Хитака (Итака). Посмертный титул — Ямато-нэко-такамидзу-киётараси.

Девизы правления 
Гэнсё правила под следующими девизами:
 Рэйки (715—717)
 Ёро (717—724)

Родословная 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 
 
 

Правители Азии VIII века
 02
Царствовавшие императрицы Японии